Cesare Danova, attore italiano
Giancarlo Danova, calciatore italiano
Luigi Danova, calciatore italiano

Altro
Ďanová, comune della Slovacchia nel distretto di Martin